

Biografia 
Vincitrice di due titoli nel singolare e tre nel doppio nel circuito ITF in carriera, il 27 ottobre 2014 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi 250º. Il 16 giugno 2014 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione nº 429.

Altri progetti

Collegamenti esterni